Rowden ist der Familienname der folgenden Personen:

 Daniel Rowden (* 1997), britischer Leichtathlet
 Diana Rowden (1915–1944) britische Nachrichtendienstagentin